John Ferguson (1813-1888), marchand et homme politique canadien.
John Ferguson McLennan (1827-1881), un ethnologue et avocat écossais.
John Ferguson (1839-1896), homme politique canadien en Ontario
John Ferguson (1840-1908), homme politique canadien en Ontario
John Ferguson (1871-1952), prêtre et auteur écossais de roman policier.
John Ferguson (1938-2007), joueur professionnel de hockey canadien.
John Pyper-Ferguson (1964-), acteur canadien d'origine australienne.